Ку́клина — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Куклина, Лариса Григорьевна (урождённая Кузнецова, род. 1990) — российская биатлонистка.
 Куклина, Полина Евгеньевна (род. 1986) — российская топ-модель.

Составные фамилии 
 Куклина-Врана, Нина Константиновна (1915—2000) — русская советская артистка оперы, народная артистка Казахской ССР. См. также